Název Soběsuky má více sídel:
 Soběsuky (okres Kroměříž), obec v okrese Kroměříž
 Soběsuky (Chbany), část obce Chbany v okrese Chomutov
 Soběsuky (Neurazy), část obce Neurazy v okrese Plzeň-jih
 Soběsuky (Plumlov), část města Plumlov v okrese Prostějov
 dřívější název vesnice Vikletice, části obce Chbany v okrese Chomutov